Barg ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Barg (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Erhard Barg (1544–nach 1603), deutscher Bildhauer
 Felicitas Barg (1900–2002), deutsche Rezitatorin
 Friedbert Barg (1947–2014), deutscher Fachjournalist und Fachbuchautor
 Gerhard Barg (1858–1926), deutscher Yachtkonstrukteur und Werftdirektor
 Johanna Barg (* 1984), deutsche Volleyballspielerin
 Simon Barg (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Thorsten Barg (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Werner Barg (* 1957), deutscher Autor und Filmproduzent

Ortsname:
 Barg (Sörup), Ortsteil der Gemeinde Sörup im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

BARG steht als Abkürzung für:
 Bundesaufbaurealgymnasium, eine Schulform in Österreich

Siehe auch:
 BARC
 Bargh
 Barch
 Bark
 Borg (Hausschwein)

Abkürzung